Tenisový turnaj ATP UNICEF Open 2011 se konal ve dnech 12. – 18. června v nizozemském 's-Hertogenboschi venku na travnatých dvorcích jako součást kategorie 250 Series. Hrál se se v Autotron parku v Rosmalenu, blízko 's-Hertogenbosche. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Marcos Baghdatis (semifinále)
  Xavier Malisse (semifinále)
  Ivan Dodig (finále)
  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Adrian Mannarino (1. kolo)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže získali divokou kartu:
  Marcos Baghdatis
  Jesse Huta Galung
  Javier Martí

Hráči, kteří do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Arnaud Clément
  Alejandro Falla
  Konstantin Kravčuk
  Ludovic Walter

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (odstoupili)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2011